Der Begriff Einheitssprache bezeichnet

 in der Sprachwissenschaft in der Regel die Standardvarietät einer Sprachengemeinschaft.
 eine Idealsprache für die gesamte Menschheit: Einheitssprache (Idealsprache)

Literatur
 Glück, Helmut (Hg.) (2000): Metzler Lexikon Sprache. Stuttgart: Metzler. ISBN 347601519X